Стронский — фамилия; имеет женскую форму Стронская.
 Стронский, Василий Григорьевич (1821—1879), русский контр-адмирал.
 Cтронский, Иван Иванович (? — ?) — русский контр-адмирал, командир экипажа броненосца «Князь Пожарский».
 Стронский, Иван Львович (? — 1861) — русский генерал-майор.
 Стронский, Кирилл Фёдорович (1917—1999) — командир взвода 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской военно-морской базы, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Стронский, Михаил Иванович (? — 1908) — русский контр-адмирал.
 Стронский, Николай Васильевич (1863—1917) — русский генерал-майор.
 
 Стронский, Станислав (1882—1955) — польский историк, филолог, публицист, общественно-политический деятель.

Примечания